Усенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Усенко Анатолій Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Усенко Валерій Іванович (1899—1921) — фельдшер лазарету 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Усенко Віталій Викентійович (1887—1921) — козак 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Усенко Володимир Всеволодович (1965—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Усенко Данило (1886—1929) — український військовий, інженер-агроном; помічник комісара цивільного прифронтового комісаріату при 2-й Волинській дивізії (1920).
 Усенко Іван (маляр) — український маляр-портретист першої половини 19 ст.
 Усенко Іван Васильович (1983) — білоруський хокеїст, захисник.
 Усенко Іван Романович (1924—1998) — Герой Радянського Союзу.
 Усенко Іван Степанович (1906-1987) — український радянський геолог-петрограф, член-кореспондент АН УРСР.
 Усенко Матвій Олексійович (1898—1943) — радянський воєначальник.
 Усенко Микола Віталійович (1927) — віце-адмірал, Герой Радянського Союзу.
 Усенко Надія Олексіївна (2000) — українська професійна сквошистка, 7-разова чемпіонка України.
 Усенко Олександр Васильович (* 1986) — білоруський хокеїст, нападник.
 Усенко Олександр Юрійович (* 1962) — український науковець, заслужений лікар України.
 Усенко Павло Георгійович (* 1945) — український історик кандидат історичних наук, дослідник історії України, Росії і Польщі XVIII–ХХ століть.
 Усенко Павло Матвійович (* 1902 — † 1975) — український радянський поет.
 Усенко Степан Іванович (1909—1939) — український комсомольський та партійний діяч.
 Усенко Трохим (* 1881) — український професор Київського політехнічного інституту, фахівець з механічної технології металів.
 Усенко-Чорна Жанна Іванівна (* 1973) — Заслужений юрист України, заступник Голови ЦВК України.

Українські прізвища
Прізвища на -енко